Kanembu bezeichnet:

 ein Volk in Tschad, siehe Kanembu (Volk)
 dessen Sprache, siehe Kanembu (Sprache)